Afghanisches Museum ist der Name folgender Museen:
Afghanisches Museum Hamburg
Afghanisches Museum Kabul